Zawieja ist der Familienname folgender Personen:

Andrzej Zawieja (* 1940), polnischer Segler
Martin Zawieja (* 1963), deutscher Gewichtheber
Philippe Zawieja (* 1970), französischer Psychosoziologe und Autor